Алька́нтара () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькантара. Занимает площадь 552 км². Население — 1630 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км. Главная достопримечательность — античный мост через реку Тахо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Касереса